Lunet, een klein type vestingwerk;
 Lunetten op de Houtense Vlakte, vestingwerken bij Utrecht;
 Lunetten (Utrecht), een subwijk in de stad Utrecht, behorende tot de wijk Utrecht-Zuid;
 Sporthal Lunetten, een sporthal in Utrecht;
 Knooppunt Lunetten, een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A12 en A27; 
 Station Utrecht Lunetten, een voorstadshalte aan de spoorlijn Lijn H.
 Lunetten (Beverwijk), een weg in Beverwijk.
 De Lunetten, een lagere school in Beverwijk.
 Woonoord Lunetten, een wijk in Vught, ontstaan als woonoord voor Molukkers in het voormalige Kamp Vught